Oka y Oká hacen referencia a varios artículos en Wikipedia:

Geografía
Río Oka
Oka, municipio en la región de Laurentides, en Quebec.
Oka-sur-la-Montagne, localidad de Laurentides.
Oka-sur-le-Lac, localidad de Laurentides.
Kanesatake (antiguamente Oka), comunidad mohawk en Quebec.

Personas
Oka Nikolov, futbolista de Macedonia del Norte
Oka Giner, actriz de cine y televisión mexicana
Masi Oka, actor y artista de efectos digitales
Takeshi Oka, químico y astrónomo japonés
Isyana Bagoes Oka, periodista indonesia

Además
Oka, queso de Quebec.
Fairy Captor Oka - 1, película japonesa
Fairy Captor Oka - 2, película del género tokusatsu
Akuro no oka, sencillo de Dir en Grey
 Oca u oka, unidad de masa del Imperio otomano.